Ahmed 'Okka' Said (Caïro, 13 maart 1984) is een Egyptisch voetballer die sinds 2018 voor El Gouna FC uitkomt. Said is een verdediger.

Statistieken

Said, Ahmed